Баллан:

 Баллан — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Баллан, Алессандро (род. 1979) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Баллан, Жан-Мари (1934—1998) — французский кардинал.
 Баллан, Эрве (род. 1964) — французский лыжник.